Центральноафриканская Республика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Впервые страну на Олимпийских играх представляли баскетболисты.

Результаты

Баскетбол 

Спортсменов — 12

Группа «А»

Турнир за 9—12 места

Бокс 

Спортсменов — 2

Лёгкая атлетика 

Спортсмен — 1

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

1988
Страны на летних Олимпийских играх 1988 года